Bizerte (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
Bizerte (stad), de hoofdstad van het gouvernement